Lewiston City Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Lewiston City Hall (Idaho), ID-Nr. 82000355
 Lewiston City Hall (Maine), ID-Nr. 76000085